Trebula kan syfta på:

Trebula Mutusca – en sabinsk stad på Apenninska halvön, se Monteleone Sabino
Trebula Suffenas – en sabinsk stad vars position är glömd, se sabiner
Trebula Balliensis – en forntida stad i Kampanien, Italien